Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandra Kowalczuk – polska taekwondzistka
 Anna Kowalczuk – rosyjska aktorka 
 Cezary Kowalczuk – polski montażysta filmowy
 Cezary Kowalczuk – polski artysta fotograf
 Daniel (Kowalczuk) – ukraiński duchowny prawosławny
 Ilja Kowalczuk – rosyjski hokeista, olimpijczyk
 Ilko-Sascha Kowalczuk – niemiecki historyk
 Jerzy Kowalczuk – polski geofizyk
 Michał Kowalczuk (organista) - polski organista, dyrygent chóru kościelnego, organomistrz i rzeczoznawca organów
 Michał Kowalczuk – polski architekt, konserwator zabytków i rzeźbiarz
 Piotr Kowalczuk – polski samorządowiec, urzędnik i pedagog